Преодоление может означать:

Книги 
 Преодоление — книга Гедрюса Мацкявичюса.

Фильмы 
 Преодоление — фильм 1972 года. Производство: Индия.
 Преодоление — фильм 1982 года. Производство: СССР.
 Преодоление — фильм 1985 года. Производство: Великобритания.
 Преодоление — фильм 2006 года. Производство: США.
 Преодоление — фильм 2010 года. Производство: Великобритания.

Разное 
 Преодоление — спектакль Гедрюса Мацкявичюса.
 Преодоление — российский журнал для инвалидов.
 Преодоление — одноимённая радиопередача Народного радио.